Balon ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Balon (1938–2007), kanadischer Eishockeyspieler
 Halina Balon (* 1948), polnische Fechterin

Baloň steht für:

 Baloň, eine Gemeinde in der Slowakei

Siehe auch:
 Claude Ballon (1671–1744), französischer Tänzer und Choreograf